Osoby
 Felix Haug (1952–2004) – szwajcarski muzyk
 Ian Haug (ur. 1970) – australijski muzyk
 Jutta Haug (ur. 1951) – niemiecka polityk i samorządowiec
 Linn Haug (ur. 1990) – niemiecka snowboardzistka
 Norbert Haug (ur. 1952) – niemiecki działacz sportowy
 Thorleif Haug (1894–1934) – norweski narciarz

Inne
 (2407) Haug – planetoida